Pangkur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pangkur, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pangkur, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar